Meti – satellite di Giove
 9 Meti – asteroide
 Meti – detta anche Metide, è, nella mitologia greca, una delle Oceanine (le tremila figlie di Oceano e di Teti); secondo Esiodo, è la prima sposa di Zeus.
METI – acronimo del Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence